Tinker, Tailor, Soldier, Spy (boek), een roman van John le Carré,
 Tinker, Tailor, Soldier, Spy (televisieserie), een op het boek gebaseerde televisieserie uit 1979,
 Tinker Tailor Soldier Spy (film), een op het boek gebaseerde film uit 2011.